Ali Baba and the Forty Thieves – film del 1918 diretto da Chester M. Franklin (come C.M. Franklin), Sidney Franklin (come S.A. Franklin)
Ali Baba and the Forty Thieves – film del 1932
Alì Babà e i 40 ladroni (Ali Baba and the Forty Thieves) – film del 1944 diretto da Arthur Lubin
Ali Baba and the Forty Thieves – videogioco del 1981 per Atari 8-bit, Apple II, Commodore 64
Ali Baba and 40 Thieves – videogioco del 1982 per sala giochi e MSX

Pagine correlate 
 Alì Babà e i quaranta ladroni (disambigua)
 Alì Babà